Cícero es el nombre de 3 estaciones del Metro de Chicago:

 Cícero (línea Azul)
 Cícero (línea Rosa)
 Cícero (línea Verde)